The Last Straw – film del 1920 diretto da Denison Clift e Charles Swickard
 The Last Straw – film del 1987 diretto da Giles Walker
 The Last Straw – cortometraggio del 2012 diretto da Anna Dokoza